Генри Бофорт (): Бофорт, Генри (ок. 1374 1447) — , кардинал.
 Бофорт, Генри (1401—1418) — 2-й граф Сомерсет, племянник предыдущего.
 Бофорт, Генри (1436—1464) — английский аристократ и военачальник, 3-й герцог и 5-й граф Сомерсет, племянник предыдущего.